Григорий Алексеевич Сутулов (1918—1990) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Григорий Сутулов родился 24 декабря 1918 года на хуторе Жирковский (ныне — Клетский район Волгоградской области). Окончил начальную школу, после чего проживал и работал в городе Серафимович. В июле 1941 года Сутулов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года старший сержант Григорий Сутулов командовал отделением взвода пешей разведки 538-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 23 января 1945 года отделение Сутулова переправилось через Одер в районе населённого пункта Грошовиц (ныне — в черте Ополе) и приняло активное участие в боях за захват и удержание плацдарма, неоднократно проводило разведку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года старший сержант Григорий Сутулов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в звании старшины Сутулов был демобилизован. Проживал и работал в Серафимовиче. Скончался 9 сентября 1990 года.

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Волгоградцы — Герои Советского Союза. Волгоград, 1968. / стр. 121.

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны